Зеленая Горка — название населённых пунктов в России:

 Зелёная Горка — посёлок в Юргинском районе Кемеровской области.
 Зелёная Горка — посёлок в Назаровском районе Красноярского края.
 Зелёная Горка — посёлок в Болотнинском районе Новосибирской области.
 Зелёная Горка — посёлок в Семикаракорском районе Ростовской области.
 Зелёная Горка — деревня в Одоевском районе Тульской области.